Кобельт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кобельт, Георг Людвиг (1804—1857) — немецкий анатом.
 Кобельт, Карл (1891—1968) — швейцарский политик, президент.